Victor Goldschmidt kan syfta på:

* Victor Goldschmidt (1914–1981), fransk filosof
 Victor Mordechai Goldschmidt (1853-1933), tysk mineralog
 Victor Moritz Goldschmidt (1888–1947), norsk mineralog och geokemist